Дженни Стрёмстедт (род. Дженни Андерссон; ; 2 августа 1972 года в Соллентуне) — шведская телеведущая и журналист.

Работала в утреннем новостном шоу-программе шведского телевидения TV4 «Nyhetsmorgon», гостями передачи были знаменитыые гости, такие как, Калла Факта, Панжеро, Сварт Эллер Витт и Дискус.

С 8 октября 2012 года Стрёмстедт ведет ток-шоу «Дженни Стрёмстедт» на канале TV4.

До 16 июля 2011 года Дженни носила фамилию Остергрен, она вышла замуж за певца Никласа Стрёмстедт и перешла на его фамилию . У Дженни Стрёмстедт трое детей от предыдущих браков. Она также участвовала в танцевальном шоу « Let’s Dance 2015» .

Ссылки 

Википедия:Биографии современников
Телеведущие Швеции
Журналисты Швеции
Родившиеся в 1972 году